Marco Antonio puede referirse a lo siguiente:

 Marco Antonio, triunviro y rival de Augusto.
 Marco Antonio (historieta), historieta de Mique Beltrán.
 Marco Antonio (legado), legado de Sertorio en Hispania.
 Marco Antonio (magister equitum), jefe de la caballería en el año dictatorial 334 a. C.
 Marco Antonio (tribuno de la plebe), tribuno de la plebe en el año 167 a. C.
 Marco Antonio Antilo, el mayor de los hijos del triunviro.
 Marco Antonio Crético, padre del triunviro.
 Marco Antonio el Orador, abuelo del triunviro y cónsul en el año 99 a. C.